

События 
 740—786 — Царь Тибета Тисрон-дэбцзан. Оформление тибетской разновидности буддизма индийским монахом Падмой Самбхавой.
 Разрушительное землетрясение в Константинополе и окрестностях. Погибли и пострадали десятки тысяч человек, разрушены и повреждены многие здания, памятники и шедевры архитектуры, в том числе повреждена Церковь св. вмч. Ирины.
 Битва у Акроинона — наиболее крупное столкновение арабских войск с Византией после их поражения при осаде Константинополя в 718 году.

См. также

Примечания